Bonifatiuskloster bezeichnet ein dem Heiligen Bonifatius geweihtes Kloster.

 Bonifatiuskloster (Hünfeld), Mutterhaus der mitteleuropäischen Provinz der Oblatenmissionare („Hünfelder Oblaten“) in Osthessen
 Abtei St. Bonifaz (München), Benediktinerabtei in der Münchener Maxvorstadt
 St. Bonifatius (Freckenhorst), ehemaliges freiweltliches Damenstift im Münsterland
 Bonifatiuskloster Weißenohe,  ehemaliges Benediktinerkloster in Oberfranken

Siehe auch
 Kloster Fulda, von Bonifatius gegründetes ehemaliges Benediktinerkloster und dessen Grabstätte
 Bonifatiuskirche